L'Ouroboros est un dessin ou un objet représentant un serpent ou un dragon qui se mord la queue. De nombreuses œuvres sont inspirées de ce symbole, dont le terme peut également désigner :

Littérature 
1922 : The Worm Ouroboros de E. R. Eddison, l'un des textes fondateurs de la fantasy moderne ;
1926 : Ouroboros or The Mechanical Extension of Mankind de Garet Garrett ;
1964 : Ouroboros, roman de Louis Calaferte ;
1993 : L'Ouroboros, pièce de théâtre de Michel Rio.

Séries télévisées 
1997 : Orob oross, troisième épisode de la saison 7 de la série Red Dwarf ;
2005 : Ouroboros, dernier épisode de la série Charlie Jade ;
2016 : Ouroboros, troisième épisode de la saison 2 de la série Fear the Walking Dead ;
2016 : Ouroboros, neuvième épisode de la saison 7 de la série Shameless ;
2017 : Ouroboros, septième épisode de la saison 4 de la série The Strain.

Musique

Album 
 2008 : Uroboros de Dir en grey

Chanson 
 1991 : Ouroboros Is Broken d'Earth (album Extra-Capsular Extraction) ;
 1993 : Uroboric Forms de Cynic (album Focus) ;
 2008 : Ouroborous de The Mars Volta (album The Bedlam in Goliath) ;
 2008 : Oroborus de Gojira (album The Way Of All Flesh).

Autres 
Ouroboros est un manga dont les deux personnages principaux portent le même tatouage sur le dos : deux serpents mordant la queue de l'autre ;
 Oroborus est un gestionnaire de fenêtres (Window Manager) pour Linux ;
 Ouroboros est un appareil de plongée en circuit fermé à gestion électronique d'origine anglaise ;
 La Razer Ouroboros est une souris haut de gamme sans fil gamer avec batterie du fabricant Razer.

Homonymie de titre